Спискови освајача олимпијских медаља по спортовима, играма и државама:

Освајачи олимпијских медаља по спортовима

Спортови на програму Летњих олимпијских игара

Спортови на програму Зимских олимпијских игара

Освајачи медаља на Летњим и Зимским играма

Остали освајачи у различитим спортовима

Освајачи олимпијских медаља по играма

Освајачи олимпијских медаља по државама 

Освајачи који су тренутно једини за своју земљу:

  Рохула Никпај, теквондо  
  Питер Холмберг, једрење 
  Обаделе Томпсон, атлетика 
  Кларенс Хил, бокс 
  Најџел Ејмос, атлетика 
  Антони Обам, теквондо 
  Мајкл Ентони, бокс 
  Ерик Барондо, атлетика 
  Кирани Џејмс, атлетика  
  Џеферсон Перез, атлетика  
  Зерсенај Тадесе, атлетика 
  Абдул Вахид Азиз, дизање тегова 
  Ахмад Абугауш, теквондо 
  Павлос Контидес, једрење 
  Фехајд Ад-Дихани, срељаштво  ()
  Мохамед Ибрахимов, рвање 
  Марија Мутола, атлетика  
  Бруно Џули, бокс 
  Френки Фредерикс, атлетика    
  Фудбалска репрезентација Парагваја 
  Еле Опелоге, дизање тегова 
  Амаду Диа Ба, атлетика 
  Исмаил Ахмед Исмаил, атлетика 
  Ентони Нести, пливање  
  Паеа Волфграм, бокс 
  Бенџамин Боукпети, кајак и кану 
  Рагби седам репрезентација Фиџија 
  Јан Бурсма, једрење 
  Женска рукометна репрезентација Црне Горе 
  Хусеин Ахмед Салах, атлетика

Види још 
 Олимпијци са највише златних медаља
 Олимпијци са највише медаља

Референце 

Освајачи олимпијских медаља